Pratchett est le nom de famille de
 Terry Pratchett (1948 - 2015), romancier de romans de fantasy humoristique 
 Rhianna Pratchett (née en 1976), scénariste de jeux vidéo.

(127005) Pratchett, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Articles connexes 
Paronymie : 
 Patchett
 Terry Patchett (en), (1940 - 1996, homme politique britannique